

Веселиново () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Смядово.
 Веселиново () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Тунджа.

Див. також 
 Веселинове